Ел Покар има више значења:

 Ел Покар (Сакраменто), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Покар (Сантијаго Јавео), насеље у савезној држави Оахака у Мексику